Жан Эрма́н (1650, Кан (Нормандия) — 1725) — французский ,  церкви.

Служил приходским священником в Мальто. Проповедник. Сторонник идей янсенизма.

Избранные сочинения 
 «Omelie» (сборник проповедей)
 «Histoire des Conciles» (1695);
 «Histoire de létablissement des ordres religieux» (1697);
 «Histoire des ordres militaires de l’Eglise et des ordres de chevalerie» (1698);
 «Histoire du diocèse de Bayeux», (1705);
 «Histoire des hérésies» (1717).

Ссылки 
 

Историки церкви
Католические священники Франции
Писатели-священники
Янсенисты
Проповедники Франции